Oraze oder Oraže ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Oraže (1902–1943), Kärntner Slowene und österreichischer Widerstandskämpfer
 Janez Oraže (1925–1943), Kärntner Slowene und österreichischer Widerstandskämpfer
 Jernej Oraže (1902–1943), Kärntner Slowene und österreichischer Widerstandskämpfer
 Martin Oraže (* 1984), österreichischer Eishockeyspieler
 Milan Oraze (* 1967), österreichischer Fußballspieler

Die Namen der drei Kärntner Slowenen der Familie Oraže wurden während der NS-Zeit als Orasche eingedeutscht, vgl. die Todesurteile gegen 13 Kärntner Slowenen, wieder gegeben im Personenartikel Thomas Olip.